Израиль Яковлевич Дагин (1895, Мелитополь, Российская империя — 22 января 1940, Москва, Донской крематорий) — руководящий сотрудник ВЧК-ГПУ-НКВД СССР, комиссар государственной безопасности 3-го ранга (1935). Начальник управления НКВД по Северо-Кавказскому краю и Горьковской обл. Начальник Отдела охраны членов партии и правительства ГУГБ НКВД СССР. Расстрелян в 1940 году. Признан не подлежащим реабилитации.

Ранние годы 
Родился в еврейской семье шапочника. Окончил 3 класса начальной школы в 1908 году, затем работал на шапочной фабрике в г. Мелитополе.

С 1915 года в Русской императорской армии — рядовой 49-го Брест-Литовского полка, после ранения служил в запасном полку в г. Симферополе. После Февральской революции был арестован за антивоенную агитацию, после 2-х месяцев на гарнизонной гауптвахте дезертировал из армии.

С октября 1917 года командовал ротой 1-го Симферопольского отряда Красной гвардии и партизанским отрядом. Состоял в РКП(б) с июня 1919 года. В 1919 году — комиссар банков в Мелитополе, член президиума Николаевского подпольного губкома КП(б)У (заведовал военным отделом и был военным руководителем, организатор восстания против частей Белой армии в Николаевской губернии).

ВЧК-ОГПУ-НКВД 
В органах ЧК-ГПУ-НКВД с декабря 1919 года. Работал в г. Николаеве (председатель городской ЧК, секретарь, заместитель председателя губернской ЧК), в г. Херсоне (председатель прифронтовой ЧK в 1920—1921 гг.), в Крыму (заместитель председателя Севастопольской ЧК, заместитель председателя Крымской ЧК, начальник Севастопольского окротдела ГПУ и начальник особого отдела Чёрного и Азовского морей в 1922—1924 гг.). В числе прочих (Е. Г. Евдокимов, Н. М. Быстрых, В. Н. Манцев, А. И. Михельсон и др.) ответственен за проведение в Крыму красного террора.

С 1924 года на Северном Кавказе — заместитель начальника Терского губернского отдела, начальник Терского окротдела и оперсектора ОГПУ. С марта 1931 года— помощник полпреда ОГПУ по Северо-Кавказскому краю по милиции, с августа того же года — помощник полпреда ОГПУ по Нижне-Волжскому краю, с марта 1933 года — заместитель полпреда ОГПУ по Северо-Кавказскому краю.
В январе 1934 года — апреле 1937 года — полпред ОГПУ и начальник УНКВД по Северо-Кавказскому (с февраля 1937 г. — Орджоникидзевскому) краю. Один из доверенных людей Е. Г. Евдокимова и его северокавказской группировки. В апреле-июне 1937 года — начальник УНКВД по Горьковской области. Несёт ответственность за аресты и расстрелы в области в рамках т.н. "удара по право-троцкистскому подполью". С июня 1937 года — начальник 1-го отдела (охраны правительства) ГУГБ НКВД СССР.

Член ЦИК СССР в 1935—1937 гг. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Закат карьеры и казнь 
Арестован 6 ноября 1938 года в рамках серии арестов личного состава Отдела охраны членов партии и правительства ГУГБ НКВД СССР (Н. Т. Зарифов, Б. Я. Гулько и др.), инициированных Л. П. Берией. Содержался в Сухановской тюрьме. Внесён в список Л. Берии от 16 января 1940 года по 1-й категории. Осуждён к ВМН ВКВС СССР 21 января 1940 года по ст. 58/1 п. «б» («измена Родине, совершен. военнослужащим»); ст. 58/11 («участие в антисоветской заговорщической организации в органах НКВД»).

Расстрелян в ночь на 22 января 1940 года вместе с группой осуждённых руководящих сотрудников НКВД СССР (Л. Б. Залин, В. Е. Цесарский, Г. Н. Лулов, А. Г. Акимов, И. А. Дорофеев и др.). Место захоронения — могила невостребованных прахов № 1   крематория Донского кладбища. 10 июля 2014 года Коллегией по делам военнослужащих Верховного суда РФ признан не подлежащим реабилитации (ввиду грубейших нарушений законности и фабрикации «дел» в должности начальника УНКВД Горьковской области). Его заместитель по Отделу охраны ГУГБ НКВД СССР и подчинённый по УНКВД Горьковской области старший майор ГБ Н. Т. Зарифов, осуждённый к ВМН 20.1.1940 г., был признан не подлежащим реабилитации тем же органом 4 апреля 2017 года.

Награды 
 орден Ленина (1937) (лишен посмертно Указом Президиума ВС СССР от 24.01.1941 г.);
 орден Красного Знамени (1927) (лишен посмертно Указом Президиума ВС СССР от 24.01.1941 г.);
 два знака «Почётный работник ВЧК-ГПУ».

Примечания

Литература 
 Дагин И. Я. // 
 Абрамов В. Евреи в КГБ. Палачи и жертвы. М., Яуза — Эксмо, 2005.

Ссылки 
 Биография на сайте Хронос
 Дагин, Израиль Яковлевич // nkvd.memo.ru
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Кумок В. Н, Воловник С. В. Израиль Дагин // Евреи Мелитополя. Т. 1. — Мелитополь: ООО «Издательский дом МГТ», 2012. — С. 738.
 Признание не подлежащим реабилитации

Революционеры России
Репрессированные сотрудники НКВД
Участники Первой мировой войны (Россия)
Дезертиры
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командиры красных партизанских отрядов и соединений Гражданской войны в России
Нереабилитированные
Члены РКП(б)
Члены ЦИК СССР
Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Расстрелянные в СССР
Казнённые в 1940 году
Похороненные в общих могилах Донского кладбища